Ella and Louis Again () — десятый студийный альбом певицы Эллы Фицджеральд и джазового трубача Луи Армстронга, был выпущен на лейбле Verve Records под студийным номером MGV 4006-2. Пластинка является плодом повторного сотрудничества Фицджеральд и Армстронга, в 1956 году они уже выпускали совместный альбом Ella and Louis.

В 2006 году Verve Records переиздали альбом в двухдисковом формате под студийным номером Verve 0602517036918.

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Луи Армстронг — вокал, труба.
 Рэй Браун — контрабас.
 Херб Эллис — гитара.
 Оскар Питерсон — фортепиано.
 Луиджи Беллсон — барабаны.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Луи Армстронга
Альбомы Verve Records